Hopes and Fears – album zespołu Keane
 Hopes and Fears – album zespołu Art Bears
 Hopes & Fears